José Cruz puede referirse a:

 José de la Cruz (1786-1856), militar español.
 José María de la Cruz Prieto (1799-1875), militar y político chileno.
 José María Cruz Moya (1802-1853), marino español.
 Juan José Cruz Martínez (n.1952), político mexicano.
 José Luis Cruz Lucatero (n.1959), político mexicano.
 José Luis Cruz Cruz (1959), político puertorriqueño
 José da Cruz Policarpo (1936-2014), cardenal portugués.
 José Cruz Herrera (1890-1972), pintor español.
 José Guadalupe Cruz Díaz (1917-1989), autor y editor de cómics mexicano.
 José Monge Cruz, nombre real de Camarón de la Isla (1950-1992), cantaor español.
 José María Cruz Novillo (n.1936), escultor, grabador, pintor y diseñador español.
 José Cruz Ovalle (n.1948), arquitecto chileno.
 José Cruz Camargo (n.1955), músico, compositor y poeta mexicano.
 José Cruz Dilan (n.1947), jugador y entrenador de béisbol puertorriqueño.
 José Luis Cruz Figueroa (n.1949), futbolista hondureño.
 José Luis Cruz (n.1952), futbolista hondureño.
 José Guadalupe Cruz (n.1967), futbolista y entrenador mexicano.
 José Cruz Jr. (n.1974), jugador de béisbol puertorriqueño.
 José Santa Cruz (n.1980), boxeador mexicano.
 José Cruz Gutiérrez (n.1982), futbolista mexicano.
 Jose Estebin (Montero) Cruz (n.1984), jugador de béisbol dominicano.